Het Achterhuis (dagboek), de titel van het dagboek van Anne Frank
 Dagboek van Anne Frank (film), een televisiefilm uit 1962, met onder anderen Kitty Courbois
 Het dagboek van Anne Frank (film), een televisiefilm uit 1985 van Jeroen Krabbé en Hank Onrust

Zie ook 
 The Diary of Anne Frank (doorverwijspagina)